Sardegna Semidano – vino DOC italiano
 Sardegna Semidano Mogoro – vino DOC italiano
 Sardegna Semidano spumante – vino DOC italiano
 Sardegna Semidano superiore – vino DOC italiano
 Sardegna Semidano passito – vino DOC italiano